Arte dei Medici e Speziali – la corporazione medievale dei medici e degli speziali di Siena
Arte dei Medici e Speziali – la corporazione medievale dei medici e degli speziali di Firenze